A Fed Cup de  1988 foi a 26º edição do torneio de tênis feminino mais importante por nações, 32 equipes participaram do Grupo Mundial, com a Checoslováquia ganhando na final da União Soviética.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1988 no tênis